Accotink steht für:
 Accotink (Virginia), Ort im Fairfax County, Virginia
 Accotink Bay, Bay im Fairfax County, Virginia
 Accotink Bay Wildlife Refuge, Naturreservat im Fairfax County, Virginia
 Accotink Creek, Fließgewässer in Virginia
 Accotink Heights, Ort im Fairfax County, Virginia
 Lake Accotink, Stausee im Fairfax County, Virginia